Bérenga peut désigner au Burkina Faso :
 Bérenga-Foulbé, une commune rurale située dans le département de Kalsaka
 Bérenga-Mossi, une commune rurale située dans le département de Kalsaka
 Bérenga-Silmi-Mossi, une commune rurale située dans le département de Kalsaka